T20 ou T-20 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 T-20 Komsomolets, un tracteur d'artillerie soviétique.

Médecine 
 Brûlure et corrosion de la tête et du cou, d’après la classification internationale des maladies.

Sports 
 Cooper T20, une formule 2 du constructeur britannique Cooper Car Company ;
 , une classification en athlétisme handisport.

Tourisme 
 T20, une organisation regroupant les ministres du tourisme du G20.

Transports 
Route
  Route territoriale 20, reliant Ajaccio à Bastia en Corse.

Train
 T20 AL 8601 à 8630, une locomotive.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres